Sammartini puede referirse a:

 Pietro Sammartini (1636-1701), compositor del barroco italiano nativo de Florencia. 
 Giuseppe Sammartini (1695-1750), compositor e intérprete de oboe que vivió en Londres.
 Giovanni Battista Sammartini (1701-1775), compositor del barroco italiano nacido en Milán.